Ne~e? (em japonês: ね~え?) é o 9º single da cantora Aya Matsuura

Número de Catálogo 
 EPCE-5203 (Limited Edition)
 EPCE-5204 (Regular Edition)
 EPBE-5063 (Single V DVD)
 EPVE-5063 (Single V VHS)

Canções do CD 
1. Ne~e? (ね~え?; He~ey?)

2. Onna no Yuujou Mondai (女の友情問題; Problemas na amizade entre meninas)

3. Ne~e? (Instrumental) (ね~え? (Instrumental))

Canções do Single V 
1. Ne~e? (ね~え?) (PV)

2. Ne~e? (Dance Shot Ver.) (ね~え? (Versão Dance Shot))

3. Making of (メイキング映像)

Singles de 2003
Aya Matsuura